— японский политик, Премьер-министр Японии в период с 5 ноября 1991 года по 9 августа 1993 года.

Биография 
Миядзава родился в городе Фукуяма, префектуре Хиросима. Окончив юридический факультет Токийского университета, в 1942 году он поступил на службу в Министерство финансов. В 1953 году был избран в верхнюю палату Парламента Японии, где проработал до 1967 года, когда он перешёл в нижнюю палату.

Впоследствии Миядзава занимал должности Министра промышленности и внешней торговли (1970—1971), Министра иностранных дел (1974—1976), Генерального директора управления по планированию народного хозяйства (1977—1978), а также Генерального секретаря кабинета министров (1984—1986). В 1987 году в правительстве Нобору Такэситы он был назначен на должность Министра финансов, однако был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного скандала.

В ноябре 1991 года Миядзава занял пост премьер-министра. Его правительством был принят закон, разрешающий Японии направлять свои силы для участия в миротворческих миссиях за рубежом. Также была проведена финансовая реформа в целях ослабления японского экономического спада 1990-х годов. Миядзава ушёл в отставку в 1993 году после выражения ему вотума недоверия со стороны оппозиционных партий.

С 1999 и 2002 гг. в правительствах Кэйдзо Обути и Ёсиро Мори Миядзава вновь занимал пост министра финансов. В 2003 году он принял решение об окончании политической карьеры.

Киити Миядзава скончался 28 июня 2007 года в Токио в возрасте 87 лет.

Примечания

Ссылки 

Министры финансов Японии
Выпускники юридического факультета Токийского университета
Председатели Либерально-демократической партии (Япония)
Члены Палаты советников Японии
Члены Палаты представителей Японии
Родившиеся в Фукуяме
Умершие в Токио
Генеральные секретари кабинета министров Японии
Заместители премьер-министра Японии